FGA peut désigner :
 Fonds de garantie automobile, l'ancien nom du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, une structure chargée d'indemniser les victimes ;
 Disolved gas analysis (en français, analyse des gaz dissous), une méthode de diagnostic des transformateurs de puissance.
 Fondements de la géométrie algébrique, un livre qui rassemble les notes d'Alexander Grothendieck au Séminaire Bourbaki.